Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa oraz utrzymania porządku publicznego, skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Cel olimpiady 
Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Etapy olimpiady 
Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim.

I etap (szkolny) 
Pierwszy etap (szkolny) polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych przez Organizatora Olimpiady na stronie internetowej tematów i przesłaniu jej w odpowiednim terminie do właściwego Komitetu Okręgowego. Prace olimpijskie w pierwszym etapie mogą mieć formę: 
eseju (maksymalnie 8000 znaków bez spacji, tekst standaryzowany), filmu (maksymalnie 10 minut), 
nagrania audio (maksymalnie 10 minut), 
fotoreportażu lub fotokastu.

II etap (okręgowy) 
Do II etapu olimpiady w każdym okręgu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 100 uczestników, których prace ocenione zostaną najwyżej. Odbywa się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju i polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.

III etap (centralny) 
Trzeci etap olimpiady odbywa się w Warszawie. Jest on dwuczęściowy i zakwalifikowanych do niego zostaje 10 uczestników Olimpiady z każdego okręgu. W przypadku, gdy kilku uczestników uzyska jednakową liczbę punktów o zajętej lokacie decyduje liczba punktów zdobytych za najtrudniejsze pytania testu.

W pierwszej części III etapu uczestnicy rozwiązują test z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.
Do drugiej, ustnej części etapu przechodzi 12 uczestników Olimpiady, którzy uzyskają najwięcej punktów w pierwszej, testowej części etapu III. Druga część etapu rozgrywana jest dnia następnego po ogłoszeniu listy laureatów, przy udziale publiczności. O miejscu pierwszych dwunastu osób na liście rankingowej rozstrzyga wynik części ustnej. W przypadku uzyskania przez zawodników biorących udział w części ustnej jednakowej liczby punktów o zajętej pozycji decyduje wynik części pisemnej, a w dalszej kolejności liczba punktów uzyskana w II etapie Olimpiady.

Programy Olimpiady 
Olimpiada składa się z dwóch programów - stałego i zmiennego.

Stały program Olimpiady 

1. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa
 Istota i zakres pojęć: bezpieczeństwo (poczucie bezpieczeństwa) i zagrożenie (poczucie zagrożenia)
 Przedmiotowy i podmiotowy wymiar bezpieczeństwa
 Pojęcie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego
 Bezpieczeństwo społeczne – pojęcie, istota, uwarunkowania, zagrożenia
 Strategie i programy bezpieczeństwa Polski

2. Bezpieczeństwo narodowe
 Doktryna obronna i obronność państwa
 Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej
 System obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Powinności obronne władz samorządowych, instytucji i obywateli
 Szkolnictwo wojskowe
 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
 Narodowe Siły Rezerwowe

3. Ochrona ludności i obrona cywilna
 Cele, zadania i organizacja obrony cywilnej Rzeczypospolitej Polskiej
 System wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności
 Planowanie i stawianie zadań strukturom OC
 Obowiązki prawne obywateli w obronie cywilnej
 Zachowanie się ludności podczas ewakuacji z terenów zagrożonych
 Zadania w ramach systemu zarządzania kryzysowego
 Ochrona ludności, zwierząt gospodarskich, środków żywności, wody i pasz przed skażeniami i zakażeniami
 Znaczenie powszechnej samoobrony
 Ochrona infrastruktury i dóbr materialnych społeczeństwa

4. Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady postępowania w wypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu
 Zagrożenia naturalne
 Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka
 Skutki zagrożeń, przeciwdziałanie ich powstawaniu
 Terroryzm jako zagrożenie cywilizacyjne, wykrywanie go i zwalczanie
 Pożary, podręczny sprzęt gaśniczy i gaszenie pożarów

5. Zagrożenia występujące w czasie wojny
 Sposoby likwidacji skutków zagrożenia
 Charakterystyka i podział współczesnych środków rażenia
 Broń konwencjonalna (klasyczna) – podział i przeznaczenie
 Środki przenoszenia broni konwencjonalnej i masowego rażenia
 Dyslokacja, potencjał i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP

6. Regionalne zagrożenia ekologiczne oraz energetyczne
 Ochrona atmosfery, wód, zieleni, gleb i gruntów
 Odnawialne i nieodnawialne źródła energii

7. Wybrane elementy międzynarodowego prawa humanitarnego
 Konwencje genewskie z 1949 roku, ich charakterystyka i znaczenie
 Protokoły dodatkowe z 1977 roku do konwencji genewskich
 Ochrona ludności, dóbr kultury i przekonań religijnych w myśl międzynarodowego prawa humanitarnego

8. Światowy i europejski system ochrony praw człowieka
 System ochrony prawa człowieka – podstawowe akty prawne
 Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
 Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
 Rada Europy

9. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika)
 Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 Postępowanie w różnych przypadkach

10. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym
 Podmioty oraz zasady prawa międzynarodowego
 Metody rozwiązywania sporów między państwami
 Dysproporcje w rozwoju politycznym i ekonomicznym świata
 Konflikty zbrojne na świecie po II wojnie światowej
 Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie
 Akcje humanitarne oraz interwencje pokojowe we współczesnym świecie
 Terroryzm na świecie; motywy i sposoby działania, organizacje terrorystyczne
 Polityka zagraniczna Polski po 1989 r.
 Kierunki polityki zagranicznej po 1989 r.; relacje z innymi państwami
 Udział Polski w organizacjach międzynarodowych
 Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ

11. Systemy bezpieczeństwa i współpracy
 Sytuacja polityczna na świecie na przełomie XX i XXI w.
 ONZ – kompetencje, organy, metody działania
 NATO – cele, organy najważniejsze operacje wojskowe
 Organizacje międzynarodowe związane z bezpieczeństwem (m.in.: OBWE, WHO, ILO, FAO, IMF, IBRD, WTO, OECD, UNESCO, UNIDO, IAEA, UNICEF, UNHCR)

12. Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa

Nagrody 
W olimpiadzie tej uczestnicy (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) rywalizują o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w wybranych przez organizatora wyższych uczelniach oraz o nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Organizatorzy 
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną, której głównym organizatorem jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności powołany na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Współorganizatorzy 
Współorganizatorami olimpiady są następujące uczelnie:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeciński
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski
Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Komitety olimpiady 
W ramach olimpiady powoływanych jest 16 komitetów.

Przypisy 

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności